Damdubbel vid BNP Paribas Open 2021 avslutades med att Hsieh Su-wei och Elise Mertens besegrade Veronika Kudermetova och Jelena Rybakina i finalen med 7–6(7–1), 6–3 och vann titeln i damdubbeln vid BNP Paribas Open 2021. Det var Hsiehs tredje titel i turneringen och hennes totalt 30:e dubbeltitel i karriären. Mertens lyckades försvara sin titel efter att vunnit senaste turneringen 2019 tillsammans med Aryna Sabalenka. Sabalenka valde att inte deltaga detta år.

Mertens och Barbora Krejčíková tävlade inför turneringens start om förstaplatsen på världsrankingen i dubbel. Efter att vunnit titeln gick Mertens om Krejčíková som världsetta.

Seedning

Lottning

Finaler

Övre halvan

Nedre halvan

Referenser

Noter

WTA-touren 2021
BNP Paribas Open